Отфёй () — французская фамилия. Известные носители:

 Отфёй, Эжен д’ (1779—1846) — французский военачальник.
 Отфёй, Лоран Базиль (1805—1875) — французский юрист.
 Отфёй, Жан де Вьен де (1877—1957) — французский религиозный деятель.